Miasto w Australii:
 Pemberton – miasto w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Pemberton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Pemberton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
Gminy w USA:
 Pemberton (ang. Pemberton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington